Воскресенский сельский округ

Российская Федерация

Краснодарский край 

 Воскресенский сельский округ Абинского района

Московская область 

 Воскресенский сельский округ Ленинского района (1994—2006)

Омская область 

 Воскресенский сельский округ Калачинского района

Сахалинская область 

 Воскресенский сельский округ Анивского района

Тверская область 

 Воскресенский сельский округ Андреапольского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Воскресенский сельский округ Дубенского района

Ярославская область 

 Воскресенский сельский округ Любимского района

Казахстан

Павлодарская область 
 Воскресенский сельский округ Теренкольского района